Blenheim è l'esonimo inglese di Blindheim, località della Baviera in cui si svolse nel 1704 la battaglia di Blenheim

Da tale nome derivano i seguenti toponimi:
 Blenheim, località del Regno Unito in Yorkshire
 Blenheim, località del Canada in Ontario
 Blenheim, città della Nuova Zelanda capoluogo della regione di Marlborough
 Blenheim, città degli Stati Uniti in Carolina del Sud
 Blenheim, città degli Stati Uniti nello stato di New York

Altro 
 Bristol Blenheim, aereo monoplano e bimotore
 Blenheim Palace, palazzo inglese